Илья Евгеньевич Калашников (10 июля 1982; Петрозаводск, Карельская АССР, СССР) — российский футболист, полузащитник, тренер.

Карьера 
Воспитанник петрозаводского футбола, первый тренер — Александр Смирнов. Начал заниматься футболом в 1990 году в футбольной школе «Спартак» (Петрозаводск). С 1995 года — в Ростовском футбольном интернате.

В премьер-лиге дебютировал 28 сентября 2002 года в матче 25-го тура чемпионата-2002 против раменского «Сатурна». В 2007 году перешёл в другой клуб Ростова-на-Дону — СКА. Сезон 2009 года провёл в подольском «Витязе». В первую половину сезона 2010 года выступал в астраханском «Волгарь-Газпроме». Затем со второй половины 2010 года до конца сезона 2011/2012 годов играл в белгородском «Салюте». С лета 2012 года — в пензенском «Зените». В сезоне 2015/16 выступал в МИТОСе.

С 2016 года — на тренерской работе. Был тренером в ФК «Аксай» (2016), МИТОС (2016), с января 2017 — играющий тренер в «Академии футбола имени В. Понедельника» (Ростов-на-Дону). В июне 2022 года вошёл в тренерский штаб ФК Алания.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Зенит» Пенза

Футболисты России
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Зенит» Пенза
Игроки ФК «МИТОС»
Игроки ФК «Академия футбола имени В. Понедельника»
Футбольные тренеры России